Forever More (band), Schotse progressieverockband.
 Forever More (Tesla), album van Tesla uit 2008.
 Forevermore (Whitesnake), album van Whitesnake uit 2011.
 Forevermore (Juris), album van Juris uit 2011.
 Forevermore (David Archuleta), album van David Archuleta uit 2012.
 Forevermore (single), single van Epica uit 2012.